March puede estar haciendo referencia a:

 Personas
 Aleida March, cubana, segunda esposa de Ernesto Che Guevara.
 April March, cantante y compositora estadounidense de indie pop que interpreta tanto en inglés como en francés. 
 Ausiàs March, poeta y caballero español del Siglo de Oro valenciano.
 Esteban March, pintor español del .
 Fredric March, actor estadounidense ganador de dos premios Oscar.
 James Gary March, experto en teoría de la organización. 
 Jaume March, poeta español en lengua catalana, padre de Ausiás.
 Joan March, dibujante de cómic español.
 Juan March, empresario y financiero español.
 Pere March, poeta español en lengua valenciana, hermano de Jaume y tío de Ausiás.
 Vicente March, pintor español de principios del .

 Empresas
 March Engineering, fabricante de automóviles.
 Banca March, banco español fundado por Juan March.

 Personajes ficticios
 Apodo de Detective Marciano, personaje de DC Comics.

 Localidades
 March, municipio en Alemania.
 March, localidad en Inglaterra.